Prokofjew (russisch Прокофьев) oder Prokofjewa (weibliche Form) bzw. Prokofieff, Prokofjev ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Andrejewitsch Prokofjew (1900–1971), sowjetischer Schriftsteller
 Alexandra Sergejewna Prokofjewa (* 1985), russische Schauspielerin 
 Andrei Wassiljewitsch Prokofjew (1959–1989), sowjetischer Leichtathlet
 Artjom Michailowitsch Prokofjew (* 1976), russischer Zoologe und Paläontologe
 Dimitrij von Prokofieff (1879–1950), russisch-deutscher Maler
 Georgi Alekseyevich Prokofjew (1902–1939), sowjetischer Ballonfahrer
 Georgi Nikolajewitsch Prokofjew (1897–1942), russischer Linguist, Ethnograph und Hochschullehrer
 Iwan Prokofjewitsch Prokofjew (1758–1828), russischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Iwan Wassiljewitsch Prokofjew (18. Jahrhundert–1845), russischer Kaufmann und führender Aktionär der Russländisch-Amerikanischen Kompagnie
 Jelena Gennadjewna Prokofjewa (* 1994), russische Synchronschwimmerin
 Jekaterina Walerjewna Prokofjewa (* 1991), russische Wasserballspielerin 
 Lina Prokofjewa (1897–1989), spanisch-russische Sängerin
 Maryna Prokofjewa (* 1982), ukrainische Judoka 
 Michail Alexejewitsch Prokofjew (1910–1999), sowjetischer Chemiker
 Oleg Prokofjew (1928–1998), russischer Künstler, Bildhauer und Schriftsteller
 Saša Prokofjev (* 1971), slowenische Sprinterin
 Sergej O. Prokofieff (1954–2014), russischer Autor und Anthroposoph
 Sergei Sergejewitsch Prokofjew (1891–1953), russischer Komponist
 Stanislaw Michailowitsch Prokofjew (* 1987), russischer Fußballer
 Wladimir Konstantinowitsch Prokofjew (1898–1993), russischer Physiker und Hochschullehrer

 Siehe auch:
 (3159) Prokof’ev, Asteroid des mittleren Hauptgürtels